Cance bezeichnet:
 mehrere Flüsse in Frankreich
 Cance (Orne), Nebenfluss der Orne
 Cance (Rhône), Nebenfluss der Rhône
 Cance (Sélune), Nebenfluss der Sélune

Cance ist der Familienname von:
 René Cance (1895–1982), französischer Politiker (FKP), Résistancekämpfer, Abgeordneter und Bürgermeister von Le Havre